Atelier (videójáték-sorozat), japán videójáték-sorozat
 Atelier (televíziós sorozat), amerikai–japán televíziós sorozat
 Atelier (épület), társasház Manhattan belvárosában
 Atelier (folyóirat), szlovákiai magyar művészeti folyóirat